Ángel del Campo puede referirse a:

 Ángel del Campo y Cerdán (1881-1944), químico español; 
 Ángel del Campo y de la Rubia (f. 1987), periodista español; o
 Ángel del Campo Valle (1868-1908), periodista y escritor mexicano.